Pralay puede referirse a:

 Pralay, comuna camboyana situada en Staung.
 Pralay, comuna camboyana situada en Thma Bang.